EveryDNS.net war einer der größten kostenlosen DNS-Management-Dienste weltweit. Der Dienst wurde am 9. September 2011 eingestellt.

Geschichte 
EveryDNS wurde im Juni 2001 von David Ulevitch gegründet. Dyn Inc kaufte das Projekt am 7. Januar 2010 auf.

Dienste 
EveryDNS richtete sich auf Webseitenbetreiber aus, welche keinen eigenen Domain Name Service unterhalten.

Es bestand die Gefahr von Distributed-Denial-of-Service-Angriffen auf einen DNS-Server. Viele Unternehmen, wie zum Beispiel Akamai, wählen daher spezialisierte Dienste wie EveryDNS.

Wikileaks-Kontroverse 
Am 2. Dezember 2010 war die Enthüllungsplattform WikiLeaks nicht mehr unter ihrer gewohnten Domain wikileaks.org erreichbar. Verantwortlich hierfür war EveryDNS, das die Dienste für WikiLeaks "in Einklang mit den Geschäftsbedingungen" um 22 Uhr Ortszeit einstellte. Das Unternehmen ließ verlauten, es habe mehrere Distributed-Denial-of-Service-Angriffe auf die Seite gegeben. Zum Schutz anderer Kunden habe man das Verhältnis zu WikiLeaks beendet.

Das offizielle Statement von EveryDNS lautete:

Weblinks 
EveryDNS.net, Offizielle Website.
EveryDNS PHP API
EveryDNS Python API and Command Shell

Einzelnachweise 

Domain Name System
Unternehmen (Vereinigte Staaten)